Amerikai Egyesült Államok
 Grays (Washington)

 Egyesült Királyság
 Grays (Essex)
 Grays (Kent)

 Kanada
 Grays-öböl